La saison 2016-2017 d'Eredivisie est la  de la première division néerlandaise. Elle oppose les dix-huit meilleurs clubs néerlandais en une série de trente-quatre journées. Lors de cette saison, le PSV Eindhoven défend son titre face à dix-sept autres équipes dont trois promues de Eerste Divisie. À l'issue du championnat, les équipes classées de 4 à 7 s'affrontent dans un tournoi (le  contre le  et le  contre le  en demi-finale, puis finale). Le vainqueur se qualifie pour le  préliminaire de la Ligue Europa.

Participants 
Légende des couleurs

Compétition

Classement 
Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).

Résultats 

|}

Barrages

Coupe d'Europe 
Le vainqueur est qualifié pour le troisième tour qualificatif de la Ligue Europa 2017-2018.

Relégation 
Dix équipes s'affrontent pour deux places en Eredivisie : les  et  d'Eredivisie et huit autres équipes issues de Eerste Divisie.

Bilan de la saison

Notes et références 

2016-2017
Pays-Bas M1
Football aux Pays-Bas en 2016
Football aux Pays-Bas en 2017
Football, championnat M1